Die Prva Liga 2013/14 war die achte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 17. August 2013 und endete am 28. Mai 2014.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die SuperLiga auf, der Drittplatzierte konnte über die Playoffs gegen den 14. der SuperLiga aufsteigen. Die letzten vier Teams stiegen die drittklassige Srpska Liga ab.

Vereine 
Der FK Voždovac, Dritter der letzten Saison, übernahm den Ligaplatz von Hajduk Kula aus der SuperLiga, der sich aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurückzog. Dadurch konnte der sportlich abgestiegene FK Teleoptik auch in diesem Jahr in der Prva Liga spielen.

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage der Prva Liga (serbisch)
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
 Prva Liga 2013/14 auf rsssf.com (englisch)
 Prva Liga Srbije srbijasport.net

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14